Эльза Эдуардовна Крузе (05 июня 1920 — 09 января 1993) — советский , исследовательница истории рабочего класса и экономики дореволюционной России, доктор исторических наук. Лауреат Государственной премии СССР (1975).

Биография 
Эльза Эдуардовна Крузе родилась 5 июня 1920 года на станции Всеволожская Ленинградской области в семье Эдуарда Юрьевича Крузе и Екатерины Павловны Карконен.

В возрасте 10 лет потеряла мать. В 13 лет вместе с сестрами переехала в Казахстан за высланным туда отцом, который после освобождения работал старшим зоотехником и в 1948 году скончался.

Эльза Эдуардовна Крузе, воссоединившись с отцом, проживала в Караганде-2, где окончила в возрасте 18 лет среднюю школу и поступила в Ленинградский коммунистический институт имени Н. К. Крупской.

Во время Великой Отечественной войны проживала в Караганде-2, где работала завучем Компанейского детского дома, где воспитывались 700 детей, эвакуированных из оккупированных немцами западных регионов СССР.

В 1943 г. этот детдом был призван лучшим в Казахстане, а сама Эльза Крузе была награждена (в 1944 г.) грамотой Президиума Верховного Совета КазССР, а в 1945 г. — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

После окончания войны поступила в 1945 г. на 3-й курс исторического факультета Харьковского пединститута и оттуда через год, в 1946 г., перевелась на последний курс Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, который окончила в 1947 г. с отличием.

Окончив аспирантуру, в феврале 1951 г. защитила кандидатскую диссертацию «Стачечная борьба петербургского пролетариата в годы революционного подъёма (1912—1914)», которая положила начало последующим многолетним исследованиям в области истории рабочих России и Петербурга.

После защиты стала работать младшим научным сотрудником Ленинградского отделения Института истории АН СССР, в которой работала до выхода на пенсии тридцать лет.

Принимала участие в написании «Очерков истории Ленинграда», где отвечала за период предвоенного революционного подъёма, а также общественной и экономической жизни Петербурга с 1890 по 1914 год. В 1964 году написала главу, посвященному восстановлению народного хозяйства этого города.

Государственной премии в области науки удостоена в составе коллектива авторов за научный труд «История рабочих Ленинграда. 1703—1965» (1972). В 1976 году защитила докторскую диссертацию «Положение рабочего класса России в 1900—1914 гг.».

Скончалась 9 января 1993 года, после тяжелой, продолжительной болезни.

Основные работы 
  (в соавт.)

Примечания 

Историки XX века
Историки рабочего движения
Родившиеся в Ленинградской области
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Женщины-историки